Žuberkovac je naselje u općini Okučani u Brodsko-posavskoj županiji. Nalaze se istočno od Okučana, zapadno od Šagovine Cerničke i sjeverno od Mašićke Šagovine na planini Psunju.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Žuberkovac je imao 4 stanovnika, dok 2001. nije imao stanovnika.

Izvori

Naselja u Brodsko-posavskoj županiji